Tara kan avse:

 Tara (vikt) –  vikten av den behållare, emballage som omsluter en vara
 Tara (flod) – den längsta floden i Montenegro
 Tarakullen –  en historisk plats på Irland
 Tara – det svenska namnet på ärtväxten Caesalpinia spinosa
 Tara (tidskrift) – en svensk tidning som riktar sig till medelålders kvinnor
 Tara (namn) – ett namn som främst är i bruk som förnamn och som kvinnonamn
 Tara (djur) – ett släkte av spindlar
 Ta'ra – en hinduisk gudinna, se Durga
 Tara (buddhism) – Ta'ra, Tārā, en tibetansk gudinna och/eller kvinnlig buddha
 Tara – lantegendom i Borta med vinden 
 T-ara – en tjejgrupp från Sydkorea bildad 2009
 5863 Tara – en asteroid